Všehrdy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Všehrdy, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Všehrdy, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem